Алёша Аса́нович (; 14 декабря 1965, Сплит, СФРЮ) — югославский и хорватский футболист, полузащитник, тренер.

Карьера игрока

Клубная 
Родился в Сплите. Начинал карьеру в местном «Сплите», в 1984 году перешёл в «Хайдук». В 1987 году стал в его составе обладателем Кубка Югославии. В том розыгрыше турнира он забил два важных мяча: в ответном матче полуфинала его гол в ворота «Црвены звезды» позволил перевести игру в дополнительное время, которое закончилось нулевой ничьей. В серии пенальти хорватская команда одолела соперников. В финальной встрече против «Риеки» Асанович реализовал пенальти, открыв счёт в поединке. В основное время победитель выявлен не был, а в серии одиннадцатиметровых футболисты «Хайдука» снова оказались удачливее оппонентов и завоевали трофей. 

В 1990 году игрок, считавшийся одним из лучших полузащитников югославского первенства, покинул хорватский клуб, перейдя во французский «Мец». В сезоне 1990/1991 в Лиге 1 Алёша сыграл 35 матчей и забил 13 голов, получив множество хвалебных отзывов от журналистов касательно своих выступлений. Уже в 1991 году Асанович перебрался в «Канн», который в то время представляли Зинедин Зидан и Луис Фернандес. Сумма трансфера составила 10 миллионов франков. Коллектив, несмотря на мощный состав, из-за плохого командного микроклимата, не смог показать убедительных результатов, вылетев из высшего дивизиона и дойдя лишь до второго раунда Кубка УЕФА, уступив на этой стадии московскому «Динамо». В 1992 году Асанович присоединился к «Монпелье». Поначалу в новом клубе полузащитник страдал от травм, но во втором сезоне набрал форму и помог команде выйти в финал Кубка Франции. За «Монпелье» Асанович сыграл 47 матчей и забил 10 голов во всех турнирах. 

В 1994 году Асанович вернулся в «Хайдук». В сезоне 1994/1995 хорватская команда под руководством Ивана Каталинича завоевала чемпионат и кубок страны, а в Лиге чемпионов дошла до 1/4 финала, проиграв будущему триумфатору — амстердамскому «Аяксу». Алёша был одним из лидеров того коллектива и внёс весомый вклад в успехи клуба. Он принял участие в 33 матчах национального первенства, отличившись в них 8 раз. К тому же, именно его два гола в ворота «Легии» в рамках отбора в Лигу чемпионов позволили «Хайдуку» выйти в финальную часть соревнований. На групповом этапе его результативный удар на 88-й минуте выездной встречи с бухарестской «Стяуей» принёс хорватам победу с минимальным счётом.

После успешной еврокубковой кампании Асановича за 600 тысяч фунтов приобрёл английский «Дерби Каунти», за который также выступал другой представитель сборной Хорватии — Игор Штимац. В сезоне 1996/1997 Асанович помог «Дерби» занять 12-е место в Премьер-лиге, запомнившись болельщикам яркой и нестандартной игрой и финтами. Он забил 4 гола в 34 матчах первого для себя розыгрыша английского чемпионата. Хорват впоследствии заявил, что тот сезон стал для него одним из лучших в карьере. Наставник «Арсенала» Арсен Венгер называл Алёшу одним из лучших полузащитников Европы. Однако в следующем сезоне хорват перестал проходить в основной состав команды из-за лимита на легионеров: три разрешённых места занимали Штимац, эстонский вратарь Март Поом и коста-риканский форвард Пауло Ванчопе. Сыграв к наступлению зимы всего в 4 матчах чемпионата, Асанович, старавшийся проявить себя, чтобы попасть в заявку сборной на чемпионат мира 1998 года, перешёл в итальянский «Наполи».

Неаполитанцы рассчитывали, что с приходом опытного хорватского футболиста дела команды, боровшейся за то, чтобы остаться в Серии А, наладятся. Тренер клуба Джованни Галеоне также лестно отзывался об игроке и его сильных сторонах. 21 декабря 1997 года Асанович дебютировал за «Наполи» в матче против «Сампдории», закончившемся поражением «голубых» со счётом 3:6. Приход Алёши не улучшил результаты команды, и за первые 9 встреч с ним в составе неаполитанцы не выиграли ни одной, 7 раз уступив соперникам и два раза сведя поединки к ничейному исходу. По итогам чемпионата «Наполи», проведший один из худших в своей истории сезонов, вылетел в Серию Б, заняв последнее место в таблице. Хорват, тем не менее, набрал неплохую форму к концу розыгрыша и в итоге был вызван на чемпионат мира.

В 1998 году Асанович присоединился к греческому «Панатинаикосу». Он стал любимцем местной публики. За два сезона в составе «зелёных» он сыграл 44 встречи и отличился в них 9 раз. Особенно запоминающимся получился его гол в ворота «Ариса», забитый после удара примерно с 40 метров. В 2000 году Алёша перешёл в «Аустрию», однако так и не вышел на поле в её футболке: из-за полученной травмы в игре сборной против французов Асанович выбыл на долгий срок, и по соглашению сторон его контракт с австрийским клубом был расторгнут. 

В 2001 году Асанович провёл 4 матча за австралийский «Сидней Юнайтед», а также выступал за «Торонто Кроэйша». Оба этих клуба основаны хорватскими эмигрантами. Летом он вернулся в сплитский «Хайдук» и сыграл за него два матча: в квалификации Лиги чемпионов против «Ференцвароша» и в чемпионате против «Вартекса». Всего за карьеру в футболке этой команды он провёл 356 матчей и забил 108 голов во всех турнирах. В декабре того же года он объявил о завершении карьеры.

В сборной 
25 марта 1987 года Асанович провёл дебютный матч за сборную Югославии, соперником «плави» были австрийцы. 29 апреля он вышел на поле в игре отборочного этапа Евро-1988 против Северной Ирландии. Третьим и последним поединком полузащитника за югославов стала товарищеская встреча с командой Италии 31 марта 1988 года. 

В 1990 году ситуация в стране была напряженной. Хотя Хорватия на тот момент ещё оставалась частью СФРЮ, в октябре была созвана сборная Хорватии под руководством Дражана Ерковича для участия в матче против США. Игра состоялась 17 октября на стадионе «Максимир» в Загребе. С трибун за встречей наблюдали порядка 30 тысяч человек. Асанович добирался до матча на частном самолёте, так как во Франции, где он тогда выступал, шёл сезон. На 29-й минуте матча он выиграл борьбу за мяч в штрафной площади и точно пробил по воротам с близкого расстояния, открыв счёт. Таким образом, Алёша стал автором первого гола в истории сборной Хорватии. Примечательно, что параллельно той игре проходил финал чемпионата Европы среди футболистов не старше 21 года, в котором встречались команды Югославии и СССР. За первых в том матче выступали будущие звёзды сборной Хорватии: Давор Шукер, Звонимир Бобан, Ален Бокшич и другие. 

Сборная Хорватии из-за войны до 1994 года участвовала только в товарищеских матчах. В 1994 команду допустили до отборочного турнира к Евро-1996. Хорваты вышли в основную часть, а Асанович сыграл в 8 матчах квалификации. В первом матче финального этапа против Турции Горан Влаович на 86-й минуте после паса Алёши забил победный гол. В следующем туре хорватам противостояли действующие чемпионы — датчане. «Шашечные» уверенно обыграли скандинавов со счётом 3:0, и Асанович вновь отдал голевую передачу, на этот раз — на Давора Шукера, который, приняв длинный перевод от Алёши, перекинул Петера Шмейхеля. Благодаря положительному результату Хорватия оформила выход в четвертьфинал, где ей противостояла сборная Германии. Немцы выиграли 2:1, и хорваты покинули турнир.

Асанович участвовал в отборе к ЧМ-1998 (8 матчей). В финальной части Алёша был незаменимым игроком «шашечных», составляя вместе с Робертом Просинечки и Звонимиром Бобаном мощное трио в центре поля. Во втором туре группового этапа в игре против Японии Асанович отдал голевой пас на Давора Шукера, чей мяч стал победным. В 1/8 финала в поединке с Румынией тот же Шукер реализовал заработанный Алёшей пенальти, а встреча завершилась минимальной победой хорватов. Взяв в четвертьфинале реванш у немцев за вылет с Евро-1996, Хорватия вышла в полуфинал, где её соперником стали французы. В начале второго тайма Шукер открыл счёт во встрече после великолепного паса Асановича, но Лилиан Тюрам вскоре оформил дубль и вывел французов в финал. В матче за третье место Хорватия обыграла Нидерланды и стала бронзовым призёром мундиаля.

В квалификации к Евро-2000 Асанович провёл 8 встреч, но «шашечные» не вышли из отборочной группы. Последний матч за сборную он провёл 28 мая 2000 года. Соперником хорватов в нём была национальная команда Франции. Всего за сборную Алёша сыграл 62 раза и забил 3 гола.

Асанович считается одним из лучших хорватских игроков своего поколения. По мнению многих экспертов и журналистов, именно в национальной команде он проявил себя наилучшим образом и демонстрировал самый качественный футбол в своей карьере.

После завершения карьеры 

В начале 2000-х Асанович вошёл в состав совета директоров «Хайдука». Он вместе с Игорем Штимацом, Аленом Бокшичем и Славеном Биличем инвестировал в клуб, чтобы недопустить его банкротства. С 2004 по 2006 год Алёша работал в штабе Билича в молодёжной сборной Хорватии, а затем вместе с ним перешёл в главную команду страны, где проработал помощником Славена шесть лет. В 2012 году Билич возглавил московский «Локомотив», и Асанович последовал за ним и в Россию. Асанович также некотрое время работал в клубе «Дунайска Среда» техническим директором, возглавлял клуб хорватских эмигрантов «Мельбурн Найтс» и входил в штаб « Аль-Иттихада».

В 2021 году он начал работать в штабе сборной Замбии. В январе следующего года после увольнения Бестона Чамбеши возглавил команду.

Стиль игры 
Асанович обладал отличной техникой владения мячом и нередко демонстрировал в игре нестандартные движения и финты, за что полюбился болельщикам. Он имел превосходное видение поля, благодаря чему часто записывал на свой счёт голевые передачи. Рабочая нога — левая. Обладая мощным и точным ударом издали, а также умением сделать точный пас на любое расстояние, Асанович являлся штатным исполнителем штрафных ударов. Арсен Венгер называл его одним из лучших полузащитников Европы.

За свою манеру бега с расставленными в стороны локтями Алёша получил прозвище «Огненный локоть» (), которое сопровождало его всю карьеру.

Личная жизнь 
Женат, есть двое детей: сын Антонио и дочь Анна-Мария. Антонио — профессиональный футболист, выступал в чемпионате Хорватии, Ана-Мария — известный дизайнер одежды.

В 2003 году в соавторстве с публицистом Андрием Качичем Карлином написал книгу про первые 10 лет существования сборной Хорватии, которая получила название «Vatreni Lakat» ().

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит
Игроки ФК «Мец»
Игроки ФК «Канн»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Панатинаикос»
Игроки ФК «Аустрия» Вена
Игроки ФК «Сидней Юнайтед»
Игроки сборной Югославии по футболу
Игроки сборной Хорватии по футболу
Футбольные тренеры Хорватии
Тренеры молодёжной сборной Хорватии по футболу
Тренеры сборной Замбии по футболу